Classement par ordre alphabétique du prénom
 Frank Murkowski (1933-), homme politique américain ;
 Lisa Murkowski (1957-), femme politique américaine, sénatrice des États-Unis pour l'Alaska depuis 2002.